Кумар — прізвище, поширене в Індії.

 Акшай Кумар (1967) — індійський актор.
 Аміт Кумар (1993) — індійський борець вільного стилю, чемпіон Азії, призер чемпіонату світу.
 Баджранг Кумар (1994) — індійський борець вільного стилю, призер чемпіонатів світу та Азії.
 Віджей Кумар (1985) — індійський стрілець, олімпійський медаліст.
 Кішор Кумар (1929—1987) — індійський закадровий співак і комічний актор.
 Маной Кумар ( 1985) — індійський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Азії.
 Мейра Кумар ( 1945) — індійська державна і політична діячка, депутатка Лок Сабха п'яти скликань.
 Навін Кумар (1989) — індійський борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів світу та Азії.
 Раві Кумар Дахія (1997) — індійський борець вільного стилю, чемпіон Азії, призер чемпіонату світу.
 Раджендер Кумар (1985) — індійський борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів Азії, чемпіон чемпіонатів Співдружності та Ігор Співдружності.
 Рамеш Кумар (1981) — індійський борець вільного і греко-римського стилів, призер чемпіонату Азії та Азійських ігор.
 Сушіл Кумар (1983) — індійський борець вільного стилю, олімпійський медаліст.

індійські прізвища